Every Girl's Dream – film del 1917 diretto da Harry Millarde
Every Girl's Dream – documentario del 1966 prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)